Marcel Arnould peut désigner :
 Marcel Arnould (1928-1974), artiste-peintre belge ;
 Marcel Arnould (1891-1955), homme politique français.